Taja Bodlaj (ur. 29 maja 2006) – słoweńska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów.

W zawodach FIS Cup zadebiutowała we wrześniu 2021 w Ljubnie, zajmując 9. miejsce. Po raz pierwszy na podium w zawodach tej rangi stanęła w styczniu 2022 w Zakopanem kończąc zawody na 2. pozycji.

W lutym 2022 w Brotterode zadebiutowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajmując 8. miejsce, a następnego dnia była trzecia.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2006